Гонт:

 Гонт — строительный материал, деревянные дощечки, используемые для покрытия крыши.
 Гонт — второстепенная гербовая фигура, представляющая собой свободно лежащий в поле прямоугольник.
 Гонт — историческая область Словакии.
 Гонт — один из островов Земноморья (фантастического архипелага, описываемого в фэнтези Урсулы Крёбер ле Гуин), родина Геда.

Персоналии 
 Гонт — одарённый хейвенский чародей, один из персонажей в фэнтэзийном детективе Саймона Грина «Хок и Фишер».
 Гонт, Андрей (в монашестве Ростислав; род. 1978) — епископ Православной церкви Чешских земель и Словакии.
 Гонт, Женевьев (род. 1991) — нидерландская актриса.

См. также 
 Джон Гонт